

Дани сећања 

220-е пне.